Příjmení Kamenskij (, v ženské podobě ) nosí více osob:

 Abram Zacharovič Kamenskij (1885–1938), ruský revolucionář, státní a stranický činitel
 Fjodor Fjodorovič Kamenskij (1836–1913), ruský sochař
 Nikolaj Andrejevič Kamenskij (1931–2017), ruský sovětský skokan na lyžích
 Sergej Michajlovič Kamenskij (1771–1834), ruský generál 
 Valerij Viktorovič Kamenskij (* 1966), ruský hokejista